НФЛ в сезоне 1971 — стал 52-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Канзас-Сити Чифс — Майами Долфинс 24:27 OT
 (АФК) Кливленд Браунс — Балтимор Колтс 3:20
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Даллас Ковбойз 12:20
 (НФК) Сан-Франциско-49 — Вашингтон Рэдскинз 24:20

Финалы конференций 
 (АФК) Майами Долфинс — Балтимор Колтс 21:0
 (НФК) Даллас Ковбойз — Сан-Франциско-49 14:3

Супербоул VI 
 Даллас Ковбойз — Майами Долфинс 24:3

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Нью-Ингленд Пэтриотс финишировали выше Нью-Йорк Джетс, так как Пэтриотс играли с более сильными соперниками, чем Джетс (53,7% побед у соперников Пэтриотс против 51,0% у соперников Джетс).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ